Pianosonate nr. 15 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 15 (Mozart)